Wismut Aue steht für folgende Vereine:

 BSG Wismut Aue, Betriebssportgemeinschaft aus Aue
 EHV Aue (ehemals: EHV Wismut Aue), Handballverein aus Aue
 FC Erzgebirge Aue (ehemals: FC Wismut Aue), Sportverein aus Aue
 FC Erzgebirge Aue (Frauenfußball) (ehemals: FC Wismut Aue), Frauenfußballmannschaft des FC Erzgebirge Aue